— вьетнамский топоним.
 Вандон — аэропорт в провинции Куангнинь.
 Вандон — уезд в провинции Куангнинь.
 Вандон — деревня в провинции Футхо